Le PGL Major Antwerp 2022 constitue la 17 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du 9 mai au 22 mai 2022 à Anvers, en Belgique.

En février 2022, PGL annonce être l'organisateur d'un deuxième major d'affilée, cette foi-ci à Anvers, en Belgique. Le système de qualification par nombre de points récoltés au cours des tournois qualificatifs est abandonné ; à la place, chaque équipe dispose d'un unique tournoi en système suisse pour se qualifier.

FaZe Clan devient la première équipe internationale à remporter un major. Ils s'imposent en finale face aux tenants du titre, Natus Vincere. Le joueur norvégien Håvard « ⁠rain »⁠ Nygaard est désigné MVP du tournoi.

Résultats

Phase New Champions

Notes et références 

Compétition d'esport